Macrostylis kan syfta på:

 Macrostylis (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Macrostylis (växter) – ett släkte av vinruteväxter